Воламо (также омета, волайта, балта, бародда, ганта, уаламо, уба ()) — омотский язык, распространённый в Области народностей южной Эфиопии к северо-западу от озера Абая. На востоке соседствует с носителями языка сидамо, на юге и на западе — с близким омотскими языками и диалектами, на севере — с народами оромо. Это родной язык народа .

Фонетика близка к другим кушитским языкам, характерно отсутствие лабиализованных и увулярных согласных. Для грамматики характерно отсутствие категории рода и числа, развита категория падежа.

В этом языке большое количество поговорок. Все они впервые были собраны в одну большую коллекцию в 1987 году (по эфиопскому календарю) Академией эфиопских языков. Фикр Алемайеу из Аддис-Абебского университета в 2013 году написал диссертацию, посвящённую волайтским поговоркам.

История 
Воламо существует в письменной форме лишь с 1940-х годов, когда  разработала систему письма для языка. В 1981 году на воламо был переведён Новый Завет, а к 2002 году была переведена вся Библия. Воламо является одним из первых языков, выбранных Временным советом Эфиопии для их кампании против безграмотности (1979—1991). В 1998 году говорящие на воламо были категорически против распространения учебников на вегагода — искусственном языке, основанном на соединении воламо с несколькими другими близкими языками. Как итог, учебники на вегагода были отозваны, а учителя стали преподавать на воламо.

Распространение и диалекты 
«Границы» языка до сих пор не установлены; Ethnologue определяет лишь один возможный диалект — зала. Некоторые специалисты считают, что мело, ойда и несколько других языков Эфиопии также являются диалектами воламо, однако авторитетные источники, такие как Ethnologue и ISO 639-3, опровергают это. Кроме того, даже некоторые сообщества носителей языка признают их как отдельные языки.

Лексическое сходство 
Язык воламо имеет сходство со следующими языками:
 гамо — от 79 % до 93 %;
 гофа — 84 %;
 дауро — 80 %;
 кулло — 80 %;
 корзэ — 80 %;
 коорэ — 48 %;
 мале — 43 %.

Статус языка 
Язык является официальным в зоне Волайта в Эфиопии. Сайт Ethnologue сообщает, что лишь от 5 до 25 % носителей языка являются грамотными. Некоторые части Библии были изданы ещё в 1934 году, а Новый Завет — в 1981 году. Вся Библия на воламо полностью была напечатана лишь в 2002 году.

Письменность 
Для записи воламо используются латинский алфавит и эфиопское письмо.

Латинский алфавит воламо: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z, Ch ch, Dh dh, Ny ny, Ph ph, Sh sh, Ts ts, Zh zh, 7.
Алфавит воламо на эфиопской основе:

Фонетика и фонология

Согласные 
Кандидат наук Мотомити Вакаса в 2008 году использовал свой практический алфавит для описания звуков языка воламо. В угловых скобках показываются звуки по алфавиту Вакаса, если они отличаются от МФА:

Два согласных требуют более подробного описания. Звук ⟨nh⟩ описывается как «носовой глоттальный щелевой»; он является очень редким: только одно частое существительное, одно междометие и два собственных имени имеют этот звук. Произношение звука ⟨D⟩ оспаривается; предполагается, что он взрывной и, таким образом, произносится [ɗ ]. Вакаса же утверждает, что звук является «глоттальным».

Гласные 
В воламо есть пять гласных, которые могут быть как долгими, так и краткими.

Грамматика

Порядок слов 
Как и остальные омотские языки, воламо имеет порядок слов SOV (субъект-объект-глагол):

Глагол стоит в конце предложения:

Прилагательные предшествуют существительным, которые они описывают:

Числительные предшествуют существительным, к котором они относятся:

Примечания

Ссылки 

 Ethnologue

Языки Эфиопии
Омотские языки